

Населені пункти та їхні частини
 Помикув — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Помикув — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Помикув — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Помикув — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Помикув — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Помикув — частина села Самостшалув у гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки